Devos Kitoko, un homme politique de la République démocratique du Congo ;
 Ritchie Kitoko (1988-), un footballeur belge.

Voir aussi 
 Bwana Kitoko (Noble Seigneur), un film documentaire belge réalisé en 1955 par le réalisateur André Cauvin
 Koiffure Kitoko, une émission de télé-réalité de la République Démocratique du Congo